In de Verenigde Staten:
Bow Lake (New Hampshire)
Bow Lake Village, New Hampshire
Bow Lake (Alaska)
Bow Lake (Minnesota) - twee verschillende
Bow Lake (Washington)

In Canada:
Bow Lake (Alberta) in Banff National Park
Bow Lake (British Columbia)
Bow Lake (Manitoba)
Bow Lake (Ontario)
Bow Lake (Saskatchewan)